Yigu kan syfta på följande platser:

Guam 

 Yigo, ort och kommun,

Kina 

 Yigu Zhen, socken, Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar